La Folle Escapade (No Deposit, No Return), film américain de Norman Tokar sorti en 1976 ;
 La Folle Escapade (Watership Down), film britannique de Martin Rosen sorti en 1978.